Indywidualne Mistrzostwa Europy na Żużlu 2001 – cykl zawodów żużlowych, mających wyłonić najlepszych zawodników indywidualnych mistrzostw Europy w sezonie 2001. W finale zwyciężył Czech Bohumil Brhel.

Finał 
 Heusden-Zolder, 26 sierpnia 2001

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Europy na Żużlu 2001

2001
2001 w sporcie żużlowym